Thomas Rørdam er navnet på flere personer:

 Thomas Skat Rørdam (1832-1909) – dansk biskop
 Thomas Rørdam (præst) (1836-1894) – dansk præst (fulde navn: Thomas Ludvig Rørdam)
 Thomas Rørdam (højesteretsdommer) (født 1952) – dansk jurist og højesteretsdommer
 Thomas Rørdam (musiker) - dansk musiker.